Urfé fait référence au Château de la Bastie d'Urfé à Saint-Étienne-le-Molard, dans la Loire, berceau de la famille homonyme.

Personnes
Famille d'Urfé :
 Pierre II d'Urfé (+1508) diplomate français.
 Claude d'Urfé (1501-1558); balli du Forez, ambassadeur à Rome et gouverneur du Dauphin et des enfants de France.
 Anne d’Urfé (1555-1621), un poète français et savoisien; frère d'Honoré d'Urfé. 
 Honoré d'Urfé (1568-1625), écrivain français, auteur du roman-fleuve L'Astrée.
 François-Saturnin Lascaris d'Urfé (1644-1701), sulpicien français, fondateur de la paroisse de Baie-D'Urfé sur l'île de Montréal.
 Madame d'Urfé (1705-1775), marquise française férue d'occultisme, liée à Saint-Germain, Cagliostro, et Casanova.
 Achille François de Lascaris d'Urfé (1760-1794), marquis du Chastellet, général de division, dernier descendant de la famille d'Urfé.

Lieux
 Château d'Urfé, dit aussi château des "cornes d'Urfé", au hameau d'Urfé, à Champoly, commune française, département de la Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes).
 Saint-Marcel-d'Urfé, commune française, département de la Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes).
 Saint-Romain-d'Urfé, commune française, département de la Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes).
 Baie-D'Urfé, ville de l'agglomération de Montréal.

Autres
 Vin de pays d'Urfé, vin issu de vignobles du département de la Loire.